Сан Хосе дел Олвидо има више значења:

 Сан Хосе дел Олвидо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Олвидо (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику